Qeqertaa bezeichnet:
 Qeqertaa (Insel, Kangerlussaari), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqertaa (Insel, bei Manermiut), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqertaa (Insel, Tasiusaa), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqertaa (Insel, Ilulissat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qeqertaa (Insel, Naajat), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertaa (Insel, bei Niaqornaarsuk), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertaa (Insel, Isertoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaa (Insel, bei Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaa (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertaa (Insel, Amitsuarsuk), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Qeqertaa (Insel, Kannala), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Qeqertaa (Insel, Sydostbugten), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Qeqertaa (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland